Der Bericht über den Menschenhandel oder der TIP-Bericht (englisch: Trafficking in Persons Report) ist ein Jahresbericht des US-Außenministeriums zur Überwachung und Bekämpfung des Menschenhandels. Er ordnet Regierungen nach ihren wahrgenommenen Bemühungen, den Menschenhandel zu erkennen und zu bekämpfen.

Bewertungssystem 
Der Bericht unterteilt die Staaten und Territorien in Stufen (), basierend auf ihrer Einhaltung der Standards, die im Gesetz zum Schutz von Opfern des Menschenhandels (TVPA; englische Abkürzung von Trafficking Victims Protection Act) von 2000 festgelegt sind. Diese Stufen sind:

 Tier-1-Länder, deren Regierungen die Mindeststandards des TVPA vollständig einhalten.
 Tier-2-Länder, deren Regierungen die Mindeststandards eines TVPA nicht vollständig einhalten, aber erhebliche Anstrengungen unternehmen, um sich mit diesen Standards in Einklang zu bringen.
 Länder in der Tier 2-Beobachtungsliste, deren Regierungen die Mindeststandards des TVPA nicht vollständig einhalten, aber erhebliche Anstrengungen unternehmen, um sich mit diesen Standards in Einklang zu bringen, und:
 Die absolute Zahl der Opfer schwerer Formen des Menschenhandels ist sehr hoch oder nimmt erheblich zu. oder
 Es gibt keine Belege für die zunehmenden Anstrengungen zur Bekämpfung schwerer Formen des Menschenhandels aus dem Vorjahr. oder
 Die Entschlossenheit, dass ein Land erhebliche Anstrengungen unternimmt, um sich an die Einhaltung von Mindeststandards zu halten, beruhte auf den Zusagen des Landes, im nächsten Jahr weitere künftige Schritte zu unternehmen.
 Tier-3-Länder, deren Regierungen die Mindeststandards nicht vollständig einhalten und keine nennenswerten Anstrengungen unternehmen.

Es gibt auch einige Sonderfälle (englisch: Special Tier) wie den Jemen, in denen der Bürgerkrieg und die humanitäre Krise die Informationsbeschaffung erschweren oder Sint Maarten, wo die durch den Hurrikan Irma verursachten Verwüstungen die Berichterstattung erschwert haben.

Bewertung nach Staaten

Kritik 
Einige Kritiker des Berichts über Menschenhandel konzentrieren sich darauf, wie seine Methodik verbessert werden könnte. Zum Beispiel schlägt eine kürzlich (wann? wo?) erschienene wissenschaftliche Arbeit vor, wie die Rankings Risikofaktoren des Menschenhandels besser berücksichtigen könnten, um sich stärker auf die Prävention zu konzentrieren. Ein anderer Kritiker (wer?) argumentiert, dass der Bericht „internationale Regeln, die Staaten (einschließlich der USA) gemeinsam entwickelt und frei akzeptiert haben“, besser einbeziehen sollte, anstatt sich auf Kriterien zu konzentrieren, die ausschließlich von US-Politikern aufgestellt wurden.

Andere Kritiker stellen ihre Methodik und Quellen grundlegender in Frage, wie die Anthropologin Laura Agustín, die 2008 schrieb, dass der Bericht „sich auf Schätzungen von CIA, Polizei und Botschaft stützt, die Situationen betreffen, die nicht in allen Kulturen und sozialen Schichten gleich verstanden werden“.

Einzelnachweise 

Menschenhandel